Tujia (volk), een volk in China
 Tujia (taal), de oorspronkelijke taal van de Tujia